Tarot, geschiedenis en gebruik van tarotkaarten
Tarot (esoterie), kaartleggen voor esoterisch en occult gebruik
Franse tarot, kaartspel dat vooral in Frankrijk gespeeld wordt, een slagenspel zoals klaverjassen en bridge
Tarot (band), een Finse metalband 
Tarot (film)
Tarot: Witch of the Black Rose een Amerikaanse comic